Henrik Lundqvist (Åre, 2. ožujka 1982.) švedski je profesionalni hokejaš na ledu. Lijevoruki je vratar i brani za New York Rangers u National Hockey League (NHL).

National Hockey League

New York Rangers (2005.- danas) 
Na vratima New York Rangersa je u svom debiju u NHL-u, 8. listopada 2005. Lundqvist obranio 24 od 27 udaraca. Tjedan dana kasnije u Madison Square Gardenu protiv Floride, Lundqvist je obranio 23 udarca Panthersa za svoj prvi shutout, ostvarivši pritom treću pobjedu u nizu na golu Rangersa. U rookie sezoni imao 30 pobjeda s prosjekom 2.24 PG, što ga je dovelo na korak do Vezine za najboljeg vratara, ali ne i Calder Memorial Trophyja. 15. prosinca 2006. s vlastitim rekordom karijere, 43 obrane, Lundqvist je predvodio Rangerse do velike pobjede protiv Dallasa. Prije toga su u Teksasu zadnji puta slavili još 1996. godine. Ukupno je u drugoj sezoni sakupio 37 pobjeda u 70 utakmica s prosjekom 2.34, i time ponovo bio na korak do Vezine. 

Lundqvist su zbog igara koje je pružio početkom studenog 2007. dobio nadimak Kralj Henrik koji su mu nadjenuli navijači. U većini utakmica bio je prevaga NY Rangersa i nekoliko puta proglašen prvom zvijezdom utakmice. U veljači 2008. Lundqvist je produžio s NY Rangersima na još 6 godina za 45,25 milijuna dolara vrijedan ugovor. Na kraju sezone što se tiče statističkog učinka s najmanjim prosjekom PG-a (2.34) nije se našao među tri najbolja vratara, ali je zato imao najviše, pak, shootouta (10), ispred Leclairea (9) i, Nabokova (6). Pod njegovim sjajnim predstavama, gdje je ostvario drugi shootout u doigravanju, u cijeloj karijeri, slabi Rangersi stigli su do šeste utakmice serije konferencijskog polufinala, ali Pittsburgh je bio jači. 

Novu sezonu (2008./09.) Rangersi su dočekali u novom izdanju, nakon što su promijenili nekoliko važnih igrača. 6. siječnja 2009. Lundqvist je zabilježio 20. pobjedu, ali i, ono što je za njega puno važnije, prvi shutout u sezoni. 
Rangersi su kroz cijelu sezonu imali mnogo uspona i padova, a Lundqvist je bio njihova prevaga koja ih je odvela u doigravanje. Već u prvom krugu Lundqvist je na vratima Rangersa praktički sam donio tri pobjede Njujorčanima protiv Capitalsa, ali usprkos vrhunskoj formi Washington je prošao dalje.

U sezonu 2009./10. Lunqvist je ušao u visokoj formi i pokazao koliko je dobar golman bitan za Rangerse. 2. studenog 2009. s 29 obrana protiv Bostona Lundqvist je ubilježio 150. pobjedu i 21. shutout u karijeri. Više puta je tijekom sezone prelazio granicu od 30 ili više obrana, a 13. siječnja 2010. u susretu NY Rangersa i New Jerseyja Lundqvist je obranio 46 udaraca, što je njegov rekord karijere.

Statistika karijere 
Bilješka: OU = odigrane utakmice, OM = odigrane minute, UG = udarci na gol, PG = primljeni golovi, OB = (broj) obrana, PPG = prosjek primljenih golova, OB% = postotak (broja) obrana, ČM = čista mreža (bez primljenog gola), A = asistencije, KM = kaznene minute

Klupska statistika

Reprezentacija

Izvori

Vanjske poveznice 
Profil na NHL.com
Profil na The Internet Hockey Database
Profil  na TSN.ca

Švedski hokejaši na ledu